

Patronyme 

 Avi Nash (né en 1984), acteur américain ;
 Belinda Nash (1946-2016), historienne américaine ;
 Brendon Nash (1987-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 Eddie Nash (1929-), de son vrai nom Adel Gharib Nasrallah, homme d'affaires américain, également une figure du crime organisé et un trafiquant de drogue ;
 
 George Nash (1850-1903), joueur anglais de cricket ;
 George Nash (1989-), rameur britannique en aviron ;
 George H. Nash (1945-), historien américain ;
 George K. Nash (1842-1904), homme politique américain ;
 George Valentine Nash (1864-1921), botaniste américain.
 Graham Nash (1942-), musicien anglo-américain, membre de Crosby, Stills, Nash and Young ;
 Jamia Simone Nash (1996-), actrice et chanteuse américaine ;
 
 John Nash (1752-1835), architecte britannique ;
 John Forbes Nash (1928-2015), économiste et mathématicien américain ;
 John Nash (1949-), homme politique britannique.
 Johnny Nash (1940-2020), chanteur et guitariste américain ;
 Joseph Nash (1809- 1878), peintre britannique ;
 Kate Nash (1987-), chanteuse anglaise ;
 Kevin Nash (1959-), catcheur américain ;
 Knowlton Nash (1927-2014), journaliste, auteur, et présentateur canadien ;
 Marilyn Nash (1926-2011), actrice et directrice de casting américaine ;
 Nash du Gbonhi, rappeuse ivoirienne ;
 Niecy Nash (1970-), de son vrai nom Carol Denise Ensley, actrice, animatrice télé et comédienne de doublage américaine ; 
 N. Richard Nash (1913-2000), un écrivain et dramaturge américain ;
 Noreen Nash (1924-), actrice américaine ;
 Rick Nash (1984-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Riley Nash (1989-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Steve Nash (1974-), joueur de basketball canadien ;
 Ted Nash (1932-2021), rameur d'aviron américain ;
 Tony Nash (1936-2022), bobeur britannique.

Personnages 
 Nash, mascotte de l'équipe de hockey sur glace des Predators de Nashville
 Charlie Nash, combattant du jeu vidéo Street Fighter

Toponyme 

 Nash (Bromley), hameau et commune dans le Grand Londres ;
 Nash, commune d’Angleterre ;
 Nash, commune américaine du Dakota du Nord ;
 Nash, commune d’Angleterre ;
 Nash, commune du pays de Galles ;
 Nash, commune américaine d’Oklahoma ;
 Nash, commune d’Angleterre ;
 Nash, commune anglaise du Shropshire ;
 Nash, commune américaine du Texas ;
 Nash Lee, commune anglaise du Buckinghamshire ;
 Nash Mills, commune anglaise du Hertfordshire.

Autres 
 NaSH, formule chimique de l'hydrogénosulfure de sodium aussi notée NaHS
 Nash, série de bande dessinée ;
 Nash le Chaton Voyageur, série de bande dessinée en ligne ;
 Nash, boys band espagnol ;
 Nash Motors, constructeur automobile américain ;
 Papyrus Nash, papyrus du  contenant le texte du Chema Israël ;
 Nash, logiciel libre d'information ;
 NASH pour  ou stéato hépatite non alcoolique ou plus couramment maladie du soda ;
 Nash Ensemble, ensemble de chambre anglais ;
 Nash, un remorqueur de mer de la Seconde Guerre mondiale construit en 1943 à Oyster Bay (État de New York).

Voir aussi 
 
 Équilibre de Nash, theorème de la théorie des jeux
 Pluto Nash, un film américano-australien réalisé par Ron Underwood, sorti en 2002

Patronyme anglais